Táchira puede referirse a:

 Táchira, estado de Venezuela;
 provincia del Táchira, antigua entidad territorial venezolana, precedente del actual estado;
 río Táchira, curso de agua venezolano; o
 Vuelta al Táchira, competición ciclista profesional disputada en territorio venezolano.